Il doppio del Hong Kong Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karsten Braasch e André Sá erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jan-Michael Gambill e Graydon Oliver hanno battuto in finale 6–7 (2–7), 6–4, 7–6 (7–4)  Wayne Arthurs e Andrew Kratzmann.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Jonas Björkman (primo turno)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Michael Hill /  Leander Paes (quarti di finale)
 David Adams /  Brian MacPhie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2002
ATP Tour 2002